Nikolaus von Adelung ist der Name folgender Personen:

* Nikolaus von Adelung (Entomologe) (1857–1917), russischer Entomologe
 Nikolaus von Adelung (Sekretär) (1809–1878), russisch-württembergischer Sekretär von Olga von Württemberg, Geheimrat